Калимантанские языки (даякско-пенанские языки) — объединение 11 ветвей австронезийских языков, распространённых на острове Калимантан (разделённом между Индонезией, Малайзией и Брунеем). Согласно популярной сейчас классификации Wouk & Ross (2000) эти ветви не образуют особого генетического единства, а входят в более крупное калимантанско-филиппинское объединение в рамках малайско-полинезийской подсемьи. Однако по данным лексикостатистики (Пейрос 2004) все ветви калимантанских языков входят в единую группу, распавшуюся в начале 3-го тыс. до н. э. В любом случае нейтральный термин калимантанская зона представляется наиболее удобным.

Носителями большинства этих языков являются даяки, хотя некоторые из даяков говорят на языках малайско-даякской группы. Пунаны, говорящие на пенанских языках, обычно не относятся к даякам.

Классификация 
 пенанская ветвь (пунан-нибонг): западнопенанский, восточнопенанский
 клемантанская ветвь (даяков суши): лара’, джагой, биатах, букар-садонг, бекати’, беньяду’, кембаян, ахе, джонгканг, санггау, собственно даякский суши, ньяду, рибун, семанданг, сара, тринггус — внутренние районы провинции Западный Калимантан (Индонезия) и юго-запад Саравака (Малайзия), 420 тыс. чел.
 каян-мурикская ветвь:
 каянская группа: каян, бусанг-каян, бахау, барам-каян, реджанг-каян, вахау-каян, махакам-каян, мендалам-каян
 модангская группа: моданг, сегай
 мурикский язык
 пунан-каянская группа (Muller-Schwaner `Punan'): букат, ховонган, аохенг, пунан-апут, пунан-мерах, керехо-ухенг
 баритосская ветвь:
 западная группа
 северная подгруппа: дохой (отданум), сианг, кохин (серуян)
 южная подгруппа: бакумпай, катинган, кахаян, нгаджу
 восточная группа
 центрально-южная подгруппа: дусун-деях, дусун-маланг, дусун-виту, мааньян, паку
 малагасийский язык (Мадагаскар) — возможно несколько языков
 северная подгруппа: лаванган, тавоян
 махакамская группа: ампананг, тунджунг
 меланау-каджангская ветвь:
 каджангская группа: букитан, каджаман, лаханан, пунан-бату, секапан, сиан, укит
 группа меланау: кановит, меланау, даро-мату, танджонг, сибу, серу
 бераванско-нижне-барамская ветвь:
 бераван
 нижне-барамская группа: белаит, кипут, лелак, наром, тутонг
 ветвь бинтулу (1 язык)
 дайская ветвь (Dayic):
 келабитская группа (апо-дуат): келабит, ленгилу, лундайе, путо, са’бан, тринг
 мурутская группа: селунгай-мурут, околод, палуан, тимугон, кенингау-мурут, тагал-мурут, тидонг, сембакунг, баукан, калабакан, серудунг, болонган
 кеньяхская ветвь: бакунг, бахау-кеньях, каян-кеньях, барам-кеньях, келиньяу-кеньях, махакам-кеньях, зап. кеньях, пунан-тубу, тутох-кеньях, вахау-кеньях, себоб-кеньях, маданг
 ветвь реджанг-саджау: бурусу, басап, пунан-бах-биау, пунан-мерап, саджау-басап
 сабахская ветвь
 дусун-бисайская (дусунская) группа:
 бисайская подгруппа: южнобасайский, татана-севернобасайский, тутонгский
 дусунская подгруппа: куйджау, папарский, рунгусский, лотудский, гана, береговой кадазанский, восточнокадазанский (лабук-кинабатанган), клиас-кадазанский, кимарагангский, думпасский, дусунский (с диалектами центральным, сугут, тамбунан, темпасук, тинагас, минокок), тебилунский
 пайтанская группа: абай-сунгай, тамбануа, верхне-кинабатангский, лобу
 ида’анский язык

Из австронезийских языков, кроме вышеперечисленных, на Калимантане распространены:
 малайский язык (как несколько традиционных диалектов, так и оба стандартных варианта — индонезийский и малайзийский);
 береговой баджао (сама-баджавской ветви филиппинских языков);
 языки малайско-даякской группы (ибан, малайско-даякский, кенинджал, кендаян, селако), относящейся к западнозондской зоне;
 мбалох (по классификации Wouk & Ross (2000) относится к бугийской группе сулавесийской зоны, по данным лексикостатистики входит в малайско-чамскую ветвь западнозондской зоны)

Литература 
 Peiros I. Austronesian: What linguists know and what they believe they know. Geneva, June 10-13.: Paper presented at the workshop on Human migrations in continental East Asia and Taiwan. 2004
 Wouk F., Ross M. (eds.) The history and typology of western Austronesian voice systems. Australian National University, 2002.

Языки Индонезии
Калимантанские языки
Калимантан
Языки Малайзии